Легенда об ударе ножом в спину () — теория заговора, объяснявшая поражение Германии в Первой мировой войне обстоятельствами не военного, а внутриполитического характера. Согласно этой легенде, германская армия вышла непобеждённой с полей сражений мировой войны, но получила «удар в спину» от оппозиционных «безродных» штатских на родине. Антисемиты при этом увязывали «внутренних» и «внешних» врагов империи с еврейским заговором. Легенда зародилась в националистических и консервативных кругах Германии, была поддержана и пропагандировалась представителями высшего военного командования страны и перекладывала вину за поражение в войне с армии на ту часть немецкого общества (социал-демократы, коммунисты, евреи), которая в военные годы критиковала правительство и армию, осуждала войну, солидаризировалась с забастовочным движением и не демонстрировала патриотических настроений.

Легенда об ударе ножом в спину использовалась идеологами Немецкой национальной народной партии, Народного движения и других правых экстремистских организаций и партий в пропаганде во время Ноябрьской революции, против Версальского договора, левых партий, первых правительственных коалиций Веймарской республики и Веймарской конституции. Легенда об ударе ножом в спину вошла в историю Новейшего времени как пример сознательно сконструированной фальсификации истории и идеологии оправдания военной и национально-консервативной элит кайзеровской Германии и стала благодатной почвой для расцвета национал-социалистической идеологии.

Некоторые объективные основания возникновения легенды 
«Непобежденность» германской армии была впоследствии в какой-то мере признана такими компетентными лицами как, например, английский генерал Ф. Морис (Frederick Barton Maurice), написавший в 1919 году книгу о последних четырёх месяцах войны на Западном фронте (The Last Four Months). В книге Морис указывает на техническую невозможность разгрома германской армии осенью 1918 года и последующего быстрого продвижения союзных войск к немецкой границе и вглубь территории Германии. Дело в том, что при его дальнейшем развитии Стодневное наступление союзников физически не смогло бы получить и доли потребного тылового обеспечения вследствие уже достигнутой предельной пропускной способности французской железнодорожной сети, полного разрушения транспортной инфраструктуры в зоне боев и методического её уничтожения или минирования немцами при их отступлении.

«С учётом такой ситуации на фронте, сложившейся к подписанию перемирия и сохранявшейся после него, было очевидно, что масштабное и быстрое продвижение бельгийской, английской, французской и американской армий к р. Маас и далее, которое могло бы обеспечить полное уничтожение германских армий и завершить войну колоссальным Седаном, просто исключалось из рассмотрения…

Фактически, продолжение боевых действий после 11 ноября очень скоро потребовало бы остановить союзные армии между голландской границей и р. Маас и ждать восстановления тыловых дорог и железнодорожных путей и возобновления нормальной работы системы снабжения. То есть, оказалось бы необходимым дать врагу передышку, которая позволила бы ему восстановить хотя бы некий порядок в своих рядах и организованно отступить к Маасу, где он смог бы занять очень сильные позиции на гораздо более коротком фронте. Это означало бы необходимость проведения ещё, как минимум, одного крупного сражения и стоило бы нам очень многих жизней».

Таким образом, несмотря на то, что после неудачного завершения Весеннего наступления германская армия окончательно лишилась возможности победить в войне, контрнаступление союзников вовсе не привело к её разгрому, тем более что к моменту заключения перемирия немцы стояли на территории своих противников, а столицу Германии от фронта отделяло более 700 км.

Все это позволило Ф. Эберту сказать, обращаясь к возвращающимся домой немецким солдатам, что они не были повержены врагом (kein Feind hat euch überwunden!) и вернулись с поля боя непобежденными (sie sind vom Schlachtfeld unbesiegt zurückgekehrt). Последняя фраза в её сокращенном варианте — «Непобежденные на поле боя» (Felde unbesiegt) — стала полуофициальным девизом Рейхсвера.

Другой причиной популярности легенды была деятельность т. н. «Циммервальдского движения», участники которого призывали к принуждению правительств воюющих стран к миру путем классовой борьбы. Некоторая часть населения Германии воспринимала такую деятельность немецких социалистов и социал-демократов, составлявших почти четверть участников Циммервальдской конференции, как предательство национальных интересов.

Термин 

Метафора об «ударе ножом в спину» была использована впервые в статье в «Новой цюрихской газете» () от 17 декабря 1918 года. В ней цитировалось высказывание британского генерала сэра  в интервью британской газете :

Эту версию происхождения выражения в ноябре-декабре 1919 года подтвердили оба генерала из командования германских войск — Эрих Людендорф и Пауль фон Гинденбург. В своих воспоминаниях Людендорф упоминает о якобы состоявшейся в июле 1919 года беседе с генералом Нейлом Малкольмом (), в которой он объяснял британцу причины поражения Германии, а Малкольм переспросил: «Вы имеете в виду, что вас ударили ножом в спину?». Гинденбург в своих показаниях комитету по расследованиям рейхстага также утверждал, что английский генерал сказал: «Германской армии нанесли удар в спину».

Немецкий историк Борис Барт обнаружил следующее высказывание депутата рейхстага Эрнста Мюллера-Мейнингена, который 2 ноября 1918 года на встрече, организованной в мюнхенской пивной «Лёвенбройкеллер», призывал революционно настроенную аудиторию к стойкости:

Образ ножа в спину восходит к эпизоду смерти Зигфрида в «Песне о Нибелунгах». Эту ассоциацию в 1920 году в своей книге «Из моей жизни» () подтвердил Гинденбург.

Процесс 1925 года 
В 1925 году публицист социал-демократического лагеря  заявил, что легенда об ударе ножом в спину, справедливость которой отстаивал правоконсервативный публицист Пауль Николаус Коссман и возглавляемый им журнал Süddeutsche Monatshefte, является вздорной и клеветнической. Коссман подал на Грубера в суд. Процесс привлёк широкое общественное внимание, в качестве свидетелей на нём выступили некоторые ведущие политики, в частности, Густав Носке и Филипп Шейдеман. В итоге Коссман выиграл дело: Грубер вынужден был заплатить 3000 рейхсмарок штрафа, а в общественном мнении укрепилась мысль о том, что справедливость версии о предательстве подтверждена решением суда.

Примечания

Литература 
 Friedrich Freiherr Hiller von Gaetringen: «Dolchstoß»-Diskussion und «Dolchstoßlegende» im Wandel von vier Jahrzehnten, in: Waldemar Besson, Friedrich Freiherr Hiller von Gaetringen (Hrsg.): Geschichte und Gegenwartsbewusstsein. Historische Betrachtungen und Untersuchungen. Festschrift für Hans Rothfels zum 70. Geburtstag (S. 122—160), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1963, ASIN B0000BIHKR
 Boris Barth: Dolchstoßlegenden und politische Desintegration. Das Trauma der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg 1914—1933. Düsseldorf 2003 (Rezension)
 Joachim Petzold: Die Dolchstoßlegende. Eine Geschichtsfälschung im Dienst des deutschen Imperialismus und Militarismus. Akademie-Verlag, 2. Auflage, Berlin 1963
 Irmtraud Permooser: Der Dolchstoßprozeß in München 1925, In: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 59/1996, S. 903—926
 Rainer Sammet: «Dolchstoß». Deutschland und die Auseinandersetzung mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg (1918—1933). trafo Verlag, Berlin 2003, ISBN 3-89626-306-4
 Wolfgang Benz (Hg.): Legenden, Lügen, Vorurteile. Ein Wörterbuch zur Zeitgeschichte, 6. Auflage, dtv München 1992
 Lars-Broder Keil, Sven F. Kellerhoff: Deutsche Legenden. Vom 'Dolchstoß' und anderen Mythen der Geschichte, Linksverlag, 2002, ISBN 3-86153-257-3

Германия в Первой мировой войне
Ноябрьская революция
Веймарская республика
Теории заговора
Пропаганда в Германии
Немецкий национализм
Последствия Первой мировой войны
Легенды XX века